Изидор Мвуба (; 8 января  1954, Киндамба, департамент Пул, Французская Экваториальная Африка) — конголезский политический и государственный деятель, 16-й премьер-министр Конго в 2005—2009 годах.

Биография 
В 1977 году начал трудовую карьеру с работы к железной дороге. Позже вступил в ряды Конголезской партии труда (КПТ) и стал членом её политбюро. Считался приближённым лицом президента Дени Сассу-Нгессо, организовывал его избирательные кампании 1992 и 2002 годов. В 1993 отклонил предложение первого демократически избранного президента Республики Конго Паскаля Лиссуба занять пост министра торговли.

С 1997 года занимал ключевые посты при президенте Дени Сассу-Нгессо. Во время Гражданской войны в Республике Конго в 1997—1999 годах работал директором кабинета главы государства. Был министром транспорта, гражданской авиации и торгового флота с 1999 по 2005 год (отвечал за координацию действий правительства, начиная с 2002 года).

В январе 2005 года назначен премьер-министром, эта должность была восстановлена после длительного перерыва, что вызвало волну критики в адрес президента, поскольку должность не была предусмотрена конституцией страны.

С 2007 года Исидор Мвуба — временный генеральный секретарь Конголезской партии труда.

В 2009 пост премьер-министра вновь был ликвидирован, а И. Мвубу назначен на должность государственного министра экономики и транспорта Конго, ответственным за координацию работы министерств, связанных с инфраструктурой (2009—2012).
В 2013 году по состоянию здоровья провёл более пяти месяцев в Париже. Позже вернулся в Конго. По возвращении заявил, что он в хорошем состоянии и возвращается на работу.

Впоследствии, до 2016 года занимал пост государственного министра по промышленному развитию.

C 19 августа 2017 года — председатель Национальной ассамблеи Республики Конго.

Ссылки 
 Isidore Mvouba
 Isidore Mvouba

Премьер-министры Республики Конго
Политики XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2005 году
Председатели Национального собрания Республики Конго
Министры транспорта Республики Конго
Министры экономики Республики Конго